Dalla lingua greca antica: molti cibi.

 Polifagia, a volte indicante l'iperfagia, in medicina
 Polifagia, sinonimo di onnivorismo
 Polifagia, riferito alle larve dei lepidotteri che non hanno una specifica pianta nutrice, ma si nutrono a spese di più specie.
 Polifagia, caratteristica di molti parassiti, non vincolati ad unico ospite
 Polifagi, sottordine dei Coleotteri